Sociedades políticas puede referirse a:
Instituciones políticas
Estados
Entidades políticas
Fuerzas políticas
Partidos políticos
Asociaciones políticas
Clubes políticos
Clubes políticos de la Revolución francesa
En singular, el concepto de sociedad política.